Ankara est le nom de :
 Ankara, la capitale de la Turquie appelée autrefois Angora
 Ankara Üniversitesi, Université d'Ankara
 Ankara Demirspor Kulübü, club de football basé à Ankara
 Ankara Şekerspor Kulübü, club de football basé à Ankara
 Ankaragücü, club de football basé à Ankara
 Ankara, la province de Turquie dont la ville d'Ankara est la préfecture
 Ankara Çayı, la rivière qui arrose la ville d'Ankara

Voir aussi 
 Les homonymes d’Angora